С-13 — Краснознаменная (с 1945 года) подводная лодка серии IX-бис Краснознаменного Балтийского Флота Рабоче-Крестьянского ВМФ Союза ССР в 1941—1956 гг. По суммарному тоннажу потопленных судов противника во время Великой Отечественной войны С-13 принадлежит первое место в советском Военно-Морском Флоте.

C-13 (первоначальное обозначение — ИС-9) — опытный средний самоходный миномёт образца 1942 года разработки КБ завода № 92 (г. Горький). Представлял собой 82-мм казнозарядный миномёт ИС-7 на шасси легкого бронеавтомобиля БА-64. Проходил испытания в 1942—1943 гг. На вооружение принят не был.

C-13 «Тулумбас» — семейство советских и российских 122,4-мм неуправляемых и корректируемых (управляемых) авиационных ракет, принятых на вооружение в 1983 году.

SPAD S.XIII (Spa 13 C-1) — французский лёгкий дневной истребитель, эксплуатировавшийся в 1917—1923 гг. в ВВС Франции, Бельгии, Великобритании, Италии, Польши, США, Чехословакии и Японии.

Примечания